Le nom de Mygdonie désigne quatre territoires antiques différents et dispersés sur plus de mille kilomètres d'Ouest en Est, et qui furent tous quatre conquis par les Macédoniens :
 à l'Ouest, l'un débouchait sur la Mer Égée, autour de Therma (aujourd'hui Thessalonique) : parmi les cités de cette Mygdonie macédonienne, on trouve aussi Halastra et Lété ;
 un autre débouchait sur la rive nord (thrace) de la Propontide, autour de la cité de Perinthos (aujourd'hui l'Héraclée propontide : parmi les cités de cette Mygdonie thrace, on trouve aussi Ærée, Beodizon, Cœnopharurion et Selymbrie ;
 en face, sur la rive sud (mysienne) de la Propontide, au débouché du bassin du fleuve Maceste, autour de Panormos (aujourd'hui Bandırma) on trouvait une troisième Mygdonie avec les cités de Lopadion (aujourd'hui Uluabat), Rhece mysiaca, Placia et Hiéra Germa ;
 à l'Est enfin, une quatrième faisait partie de la Mésopotamie, autour de Nisibis (aujourd'hui Nusaybin) : parmi les cités de cette Mygdonie mésopotamienne, on trouve aussi Rhesænæ, Dara et Singara.

L'étymologie provient du grec ancien Μύγδων / Mygdôn fils d'Arès, protecteurs des guerriers, et c'est pourquoi l'on suppose que c'est à leur statut de conquête militaire qu'est due l'attribution de ce nom à ces territoires.

Références 

Géographie de la Grèce antique